Helen Moody ha battuto in finale Helen Jacobs 6–4, 6–0.

Tabellone principale

Finali

Primi turni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1938